Miclești se poate referi la:

 Localități din România
 Miclești - localitate din județul Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Miclești - localitate din județul Vaslui

 Localități din Republica Moldova
 Miclești - comună din raionul Criuleni

Vezi și 
 Micle (nume de familie)
 Miclea (nume de familie)
 Miclescu (nume de familie)

 Micești (dezambiguizare)

Toponime românești